A Boz az alábbiakat jelölheti:

 Franciaország
 Boz, település Ain megyében

 Hollandia
 Bergen op Zoom nevének rövidítése

 Magyarország
 Fertőboz 1906 előtt használt neve

 Románia
 Bóz, Hunyad megyei település román neve
 Buzd, Fehér megyei település román neve

Irodalom
 Charles Dickens írói álneve.